Ansan kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Ansan, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,

Sydkorea 

 Ansan, stad, Gyeonggi, 
 Ansan (berg), Gangwon,